Веттерау () — район в Німеччині, в складі округу Дармштадт землі Гессен. Адміністративний центр — місто Фрідберг.

Населення 
Населення району становить  осіб (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район поділяється на 11 громад () та 14 міст ():

Дані про населення наведені станом на .

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт  

Райони Гессену